Název Smolnica označuje obce:

v Polsku
 Smolnica – osada v Podleském vojvodství, okres Hajnowský, gmina Narewka
 Smolnica (okres Suwałki) – vesnice v Podleském vojvodství, okres Suwalský, gmina Rutka-Tartak
 Smolnica (Slezské vojvodství) – vesnice v Slezském vojvodství, okres Gliwice, gmina Sośnicowice
 Smolnica (okres Šamotuly) – osada ve Velkopolském vojvodství, okres Šamotuly, gmina Wronki
 Smolnica (okres Złotów) – vesnice ve Velkopolském vojvodství, okres Złotów, gmina Lipka
 Smolnica – vesnice v Západopomořském vojvodství, okres Myślibórz, gmina Dębno

na Ukrajině
 Smolnica – vesnice ve Lvovské oblasti, poblíž hranice s Polskem